Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” este o bază aeriană situată în apropiere de Constanța, pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța. În prezent, găzduiește Escadrila 572 Elicoptere și găzduiește, de asemenea, Escadrila 861 de Luptă a Bazei 86 Aeriene. Actualul comandant al bazei este comandantul Nicolae Crețu, succedându-l pe comandantului Adrian Popescu.

Note

Baze aeriene
Constanța
România și NATO